Termenul „Oka” se poate referi la:

 Râul Oka un afluent al fluviului Volga
 Oka (Angara) un afluent al fluviului Angara
 Oka (Spania) un râu din Spania care se varsă în Oceanul Atlantic
 Oka (Nigeria) oraș în Nigeria
 Oka, la ca. 40 km de Montreal, Canada un loc unde se practică naturalismul.